La città del sole (1602), classico della letteratura utopica, opera di Tommaso Campanella.
La città del sole (1973), film di Gianni Amelio.
Città del Sole Edizioni, casa editrice italiana di Reggio Calabria con Codici ISBN degli editori italiani: 7351.
Edizioni La Città del Sole, casa editrice italiana di Napoli con Codici ISBN degli editori italiani: 8292.
Città del sole (catena di negozi) : catena italiana di negozi di Gioco da tavolo e giocattoli.

Altro

La Città del Sole è uno dei soprannomi di Cagliari, capoluogo della Sardegna.
City of the Sun (2008), romanzo di David Levien.

Note